Guion ist der Familienname folgender Personen:

 David Guion (* 1967), französischer Fußballspieler und -trainer
 David Wendel Guion (1892–1981), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 John Isaac Guion (1802–1855), US-amerikanischer Politiker
 Lénora Guion-Firmin (* 1991), französische Sprinterin
 Walter Guion (1849–1927), US-amerikanischer Politiker

Guion bezeichnet außerdem:

 Guion (Arkansas), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Guion Line, eine britische Reederei